Friedland può riferirsi a:

Geografia

Friedland an der Ostrawitza, oggi Frýdlant nad Ostravicí – città nella regione di Moravia-Slesia
 Friedland (Isergebirge), oggi Frýdlant v Čechách – città nella regione di Liberec
 Friedland an der Mohra, oggi Břidličná – città nella regione di Moravia-Slesia

Friedland – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Friedland – città del Brandeburgo
 Friedland – comune della Bassa Sassonia
 Altfriedland (lett. «Friedland vecchia») – frazione del comune di Neuhardenberg nel Brandeburgo
 Neufriedland (lett. «Friedland nuova») – frazione del comune di Neuhardenberg nel Brandeburgo

Preußisch Friedland, oggi Debrzno – città nel voivodato della Pomerania
 Friedland N.S., oggi Mieroszów – città nel voivodato della Bassa Slesia
 Märkisch Friedland, oggi Mirosławiec – città nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Friedland O.S., oggi Korfantów – città nel voivodato di Opole

Friedland in Ostpreußen, oggi Pravdinsk – città nell'Oblast' di Kaliningrad

Altro 
 Battaglia di Friedland – battaglia vinta da Napoleone il 14 giugno 1807